Ян Каминский: Каминский, Ян Непомук (1777—1855) — польский писатель и актёр.
 Каминский, Ян Брониславович (род. 1971) — советский и российски хоккеист.
 Каминский, Ян Станиславович (1917—1944) — советский партизан, разведчик.